Sposerò Simon Le Bon, romanzo del 1985 di Clizia Gurrado.
 Sposerò Simon Le Bon, film del 1986 di Carlo Cotti, tratto dall'omonimo romanzo.